Филер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Филер, Залмен Юхимович (род. 1933) — советский математик, завкафедрой Донецкого политехнического института, профессор.
 Филер, Карл (1895—1969) — партийный деятель НСДАП, рейхсляйтер.
 Филер, Самуил Ионович (Филлер, 1882—1954) — советский партийный и государственный деятель.

См. также 
 Филёр (значения)